Cabrera může být:

příjmení
 viz Cabrera (příjmení)

ostatní
 Cabrera (ostrov) – neobydlený ostrůvek ve Středozemním moři u jižního pobřeží Mallorky
 Národní park Archipiélago de Cabrera – španělský národní park

Externí odkazy